Romagne (Gironda), municipi al departament de la Gironda (regió de Nova Aquitània, França)
 Romagne (Viena), municipi al departament de la Viena (Nova Aquitània)
 Romagne-sous-Montfaucon, municipi al departament del Mosa (Gran Est)
 Romagne-sous-les-Côtes, municipi al departament del Mosa (Gran Est)
 Romagné, municipi al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya, França)
 La Romagne (Ardenes), municipi al departament de les Ardenes (regió de Gran Est, França)
 La Romagne (Maine i Loira), comú al departament de Maine i Loira (regió de País del Loira, França)